Eerste divisie (1962/1963) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1962/1963.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki na rsssf.com

Eerste divisie
1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
1962 w Holandii
1963 w Holandii